Фляйшер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фляйшер, Майкл (1908—1998) — американский минералог и геохимик.
 Фляйшер, Макс (1861—1930) — немецкий художник и учёный, ботаник-бриолог.
 См. также 
 Флейшер